Die isländische Fußballmeisterschaft 1991 war die 80. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 20. Mai 1991 und endete mit den letzten Spielen am 14. September 1991.

Der Titel ging zum fünften Mal und zum ersten Mal seit 1982 an Víkingur Reykjavík.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1991
1991